Алогізм може означати:
 алогізм — філософський термін
 алогізм — стилістична фігура